Barber kan som auktorsförkortning betyda:

 Harry Gardner Barber
 Herbert Spencer Barber
 Paul H. Barber
 Edwin Atlee Barber

Robotskapade auktorsförkortningar